Учение о припоминании (теория припоминания; познание как воспоминание, ана́мнезис, ) — учение Платона в области эпистемологии (теории познания).

Платон считал, что истинное познание — это познание мира идей, которое осуществляется разумной частью души. При этом различается чувственное и интеллектуальное знание (умопостижение, мышление).

Платоновское учение о припоминании () указывает в качестве основной цели познания припоминание того, что созерцала душа в мире идей, прежде чем спустилась на землю и воплотилась в человеческое тело. Предметы чувственного мира служат для возбуждения воспоминаний души.

В диалоге «Менон» Платон доказывает верность учения о припоминании на примере разговора Сократа с неким юношей. Мальчик никогда до этого не изучал математику и не имел никакого образования. Сократ же настолько хорошо поставил вопросы, что юноша самостоятельно сформулировал теорему Пифагора. Из чего Платон делает вывод, что его душа раньше, в царстве идей, встретилась с идеальным отношением сторон треугольника, которое и выражено теоремой Пифагора. Научить в этом случае — это не более чем принудить душу к припоминанию.

Примечания

Ссылки 
 Лосев А. Ф. «Менон». Учение о припоминании // Его же Очерки античного символизма и мифологии.

См. также 
 Врождённые идеи
 Априори
 Диалог Платона «Менон»
 Реминисценция

Платон
Платонизм
Эпистемология
Метафизические теории